Хольве́к ():
 Хольвек, Фернанд (; 1890, Париж — 1941, Париж), французский физик
 Хольвек, Оскар (1924-2007), немецкий художник и преподаватель искусства
 Хольвек, Луи (1861-1935), французский скульптор

 Премия Хольвека (), премия

Внешние ссылки 
 Hohlweg (verwandt.de), Hohlweck, Hollweg, Hollweck, Holweck